Seveso peut désigner :
 Seveso, une commune italienne ;
 Seveso (rivière), une rivière de Lombardie traversant cette commune ;
 Catastrophe de Seveso, un accident industriel ayant eu lieu en 1976 dans cette commune ;
 Dioxine de Seveso, une molécule chimique (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine ou TCDD), de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines, surnommée ainsi en référence à la catastrophe de Seveso ;
 Directive Seveso, une série de directives européennes imposant une politique européenne commune en matière de prévention des risques industriels majeurs, motivée par la catastrophe de Seveso ;
 Site Seveso, site industriel soumis à la directive Seveso.